Gabriel Karnkowski (zm. 1647) – kanonik płocki i gnieźnieński, sekretarz królewski
 Gabriel Karnkowski (zm. 1667) – kasztelan raciąski